Capellan bezeichnet: 

 Capellan (Adelsgeschlecht) ursprünglich österreichisches Adelsgeschlecht aus dem Mühlviertel, hier Kaplan genannt, nach Übertritt zum reformierten Glauben als Capellan nach Nordhessen ausgewandert, in militärischen Diensten der Landgrafschaft Hessen-Kassel, 1779 ausgestorben

Capellan ist der Familienname folgender Personen:
 Deivy Capellán (* 1983), dominikanischer Straßenradrennfahrer
 Johann Wilhelm von Capellan (1590–1660), Oberhofmarschall in Diensten Hessen-Kassels, Stammsitz Schloss Lüderbach (Hessen)
 Adam Friedrich von Capellan (um 1700–1779), letzter Nachlomme des Adelsgeschlechtes, Schloss Lüderbach (Hessen)

Siehe auch:

 Caplan
 Capelan
 Capilano
 Kaplan
 Kaplan-Turbine
 Mount Kaplan